San Francisco de Becerra kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco de Becerra (kommun), Departamento de Olancho, 
 San Francisco de Becerra (ort), Departamento de Olancho,